Буклов, Александр Александрович (род. 1989) — российский спортсмен (художественная гимнастика).
 Буклов, Фёдор Григорьевич (1924—1985) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.